Uptempo peut désigner :
 Uptempo, un sous-label de l'ancien label de musique électronique espagnol Tempo Music ;
 Uptempo, un genre de musique électronique relevant de la techno hardcore.